Oocelyphus är ett släkte av tvåvingar. Oocelyphus ingår i familjen Celyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Oocelyphus